Лизбург може да буде:
 Лизбург (Џорџија)
 Лизбург (Алабама)
 Лизбург (Вирџинија)
 Лизбург (Флорида)
 Лизбург (Индијана)
 Лизбург (Охајо)